IAAF World Challenge, een globaal atletiekwedstrijd
 World Challenge (golf), een golftoernooi in de Verenigde Staten en georganiseerd door Tiger Woods